La Disparition de Lady Frances Carfax () (1911), nouvelle d’Arthur Conan Doyle ;
 La Disparition (1969), roman français de Georges Perec ;
 La Disparition d'Odile (1971),  roman de Georges Simenon ;
 La Disparition () (1973), téléfilm américain de Philip Leacock ;
 La Disparition () (1977), film de Stuart Cooper ;
 La Disparition (2002), album de Keren Ann ;
 La Disparition des lucioles (2018), film canadien de Sébastien Pilote ;
 La Disparition (2005),  tome de la série de bande dessinée La Clé du mystère ;
 La Disparition (2006), premier tome de la série de bande dessinée Seuls ;
 La Disparition de mon enfant () (2008), téléfilm américain réalisé de Paul A. Kaufman ;
 La Disparition d'Alice Creed () (2009), thriller britannique de J. Blakeson ;
 La Disparition (2011), téléfilm français de Jean-Xavier de Lestrade.
 La Disparition de Stephanie Mailer (2018) roman suisse de Joël Dicker ;
 La Disparition de Josef Mengele (2018), film canadien de Sébastien Pilote ;
 La Disparition ? (2021), film documentaire français de Jean-Pierre Pozzi.